Juliusburg steht für: 

 Juliusburg, eine Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Juliusburg (Reinschdorf), ein Ort in der Gemeinde Reinschdorf im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 Dobroszyce, ehemals Juliusburg, ein Ort im Powiat Oleśnicki in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:

 Schloss Juliusburg, ein Schloss in der niederösterreichischen Marktgemeinde Stetteldorf am Wagram